Tapo bezeichnet:

 ein Ort im Suco Batugade/Osttimor, siehe Batugade
 ein Ort im Suco Deudet/Osttimor, siehe Deudet
 einen Ort und Suco im Verwaltungsamt Bobonaro/Osttimor, siehe Tapo (Bobonaro)
 einen Suco im Verwaltungsamt Maliana/Osttimor, siehe Tapo/Memo
 einen Berg in der Gemeinde Bobonaro, siehe Tapo (Berg)
 den Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) in Mexiko-Stadt
 den Nationalpark Tapo-Caparo in Venezuela
 einen Motorroller von Daelim
 einen Canyon in den USA, siehe Tapo Canyon
 eine usbekische Fluggesellschaft, siehe Tapo-Avia

Tapo ist der Familienname von:
 Maria Tapó († 1975), osttimoresische Unabhängigkeitskämpferin